Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1964 — розыгрыш турнира, турнир не доигран, победитель не определён.

По неофициальной информации, в финале мексиканская «Гвадалахара» обыграла «Саприссу» из Коста-Рики.

Зональный этап

Северная зона 

Участники Северной зоны неизвестны.

Центральная зона

Первый раунд

Второй раунд

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Отмена 

Турнир был отменён. RSSSF не называет причину отмены.

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1964
1964 год в футболе
Отменённые спортивные соревнования